Langer Jan ist:
 ein Spitzname des deutschen Barockmalers Johann Bockhorst
 der deutsche Name eines Leuchtturms auf Öland, siehe Långe Jan